Criquetot est un toponyme normand, désignant quatre communes du département de la Seine-Maritime et divers lieux-dits :

 Criquetot-l'Esneval ;
 Criquetot-sur-Longueville ;
 Criquetot-le-Mauconduit ;
 Criquetot-sur-Ouville ;
 Criquetot à Villettes, dans l'Eure ; 
 Criquetot à Boulon, dans le Calvados ; 
 Criquetot, ancien toponyme à Soliers ou Bourguébus, dans le Calvados
 Criquetot à Touffréville, dans le Calvados